Horvátország
Ika falu Abbázia községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

Kolumbia
Ika, az arhuaco nyelv köznépi elnevezése

Nigéria
Ika helyi kormányzati terület Akwa Ibom államban 
Ika népcsoport Delta állam északnyugati részén 
Ika, az igbo nyelvekhez tartozó nyelv

Románia
Ika középkori várrom Csernátonban Kovászna megyében